(1937-2020), chimiste et universitaire italien ;
 Giorgio Chiellini (né en 1984), footballeur international italien.